Comitatul Houston, conform originalului din limba engleză, Houston County, este numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Houston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Houston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Houston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Houston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Houston, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

Houston County s-ar mai putea referi și la 

 Houston County (band), o formație de muzică country

Vezi și 
 ''Houston (dezambiguizare)